Radwańska puede referirse a:

 Agnieszka Radwańska, exjugadora profesional de tenis de Polonia.
 Urszula Radwańska, jugadora profesional de tenis de Polonia, hermana de Agnieszka.